Willie Brown (bluesmusicus) (ca. 1890/1895–1952), Amerikaans blueszanger en gitarist
 Willie Brown (politicus) (1934), Amerikaanse politicus
 Willie Brown (Gridiron Footballspeler) (1940-2019), Amerikaanse Gridiron Footballspeler